Беневский — фамилия. Известные носители:
 Беневский, Аркадий Семёнович (1840—1913) — военный и государственный деятель, генерал от инфантерии.
 Бенёвский, Мориц Август (1746—1786) — словацкий авантюрист и путешественник
 Беневский, Станислав Казимир (ум. 1676) — польский государственный деятель и дипломат